Серия B 1968/1969 () — 37-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 сентября 1968 года и закончился 22 июня 1969 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1968/69 на legaserieb.it
 Серия B 1968/69 на rsssf.com

1968/1969
Футбол в Италии в 1968 году
Футбол в Италии в 1969 году